Gurabo peut désigner :
 Gurabo, la municipalité de Porto Rico
 Gurabo, la ville de République dominicaine